Hans Knudsen kan henvise til flere personer:

 Hans Knudsen Vejle (1567-1629) – dansk teolog
 Hans Christian Knudsen (1763-1816) – dansk skuespiller
 Hans Knudsen (arkivar) (1801-1851) – dansk arkivar
 Hans Knudsen (præst) (1813-1886) – dansk præst og filantrop
 Hans Knudsen (maler) (1865-1947) – dansk maler (Hans Christian Martinus Knudsen)
 Hans Knudsen (teaterforsker) (1886-1971) – tysk teaterforsker
 Hans R. Knudsen (1903-1962) – dansk politiker (Hans Rynkeby Knudsen)
 Martin Knudsen (1871-1949) – dansk fysiker (Martin Hans Christian Knudsen)
 Hans Knudsen (kajakroer) (1944-2020) – dansk kajakroer
 Hans Knudsen (fodboldspiller) – grønlandsk landsholdspiller

Se også 
 Hans Knudsens Plads – plads i København opkaldt efter præsten